Альфре́д Бе́нович Шра́ер (по некоторым источникам Шра́йер) (, Дрогобыч — , Варшава) — музыкант, деятель польской культуры, участник украинско-польско-еврейского диалога.

Биография 

Коренной еврей из Дрогобыча.

Детство провёл в городке  вблизи Ясло, где его отец, инженер-химик, работал на нефтезаводе. Его двоюродный брат, Юзеф Шраер, был математиком.

По возвращении в Дрогобыч осенью 1932 года поступил в гимназию им. Генрика Сенкевича, затем продолжил обучение в гимназии им. Владислава Ягайло, где его учителем рисования и труда был Бруно Шульц.

Ещё до войны, в 16 лет, Альфред начал выступать в родном городе у Зигфрида Бинштока, автора популярных польских танго, пел в польских эстрадных джаз-бандах и театрах-кабаре.

В годы Катастрофы погибла вся семья Шраера: отец, бабушка и брат — в газовой камере, мать и деда расстреляли. Сам он прошёл через ад концлагерей в Плашове, Гросс-Розене и Бухенвальде. В Тауха, недалеко от Лейпцига, Альфред работал на заводе, выпускающем фаустпатроны. Спасся чудом, отделившись во время «марша смерти» от колонны заключенных.

После войны Альфред Шраер вернулся в Дрогобыч.

В 1963 году окончил дирижёрский факультет Львовской консерватории, в 1968 году — Дрогобычский педагогический институт им. Ивана Франко.

Альфред Шраер был педагогом в  им. В. Барвинского в Дрогобыче. Создал польский детский хор «Возрождение».

В 2007 году был назван самой яркой звездой фестиваля во Львове «Музыкальный лев».

Всю свою жизнь Альфред Шраер хранил память о Бруно Шульце, пропагандировал наследие этого художника и писателя. Его воспоминания были использованы во многих публикациях и фильмах.

Незадолго до смерти переехал в Варшаву.

Скончался в Варшаве. Похоронен в родном городе рядом с женой Людмилой

Семья 
Дочь Лилиана и сын Игорь эмигрировали в Германию.

Память 
В 2011 году, ещё при жизни музыканта, в Вене состоялась презентация документальной ленты австрийского режиссёра Пауля Росди «Последний еврей из Дрогобыча» (Paul Rosdy, «Der lezte Jude aus Drohobych»).

Примечания

Ссылки 
 На Львовщине отдают последний долг скрипачу Альфреду Шрайеру
 Альфред Шраер был учеником Бруно Шульца
 Сквозь тернии к звездам
 Человек может больше, чем думает
 ДРОГОБЫЧ. Два праздника последнего дрогобычского еврея
 Альфред Шраер «У камина»
 Альфред Шраер — «Марш смерти» и дорога жизни
 Последний могиканин Дрогобыча

Заключённые концлагеря Гросс-Розен